Châtres ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Châtres (Aube) im Département Aube
 Châtres (Dordogne) im Département Dordogne
 Châtres (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne

mit Namenszusatz:
 Châtres-la-Forêt im Département Mayenne
 Châtres-sur-Cher im Département Loir-et-Cher

Siehe auch:
 La Châtre (Begriffsklärung)
 Chartres